Dies ist eine Liste der Staaten und Territorien der Welt nach Fläche geordnet.

Die Einträge in dieser Liste umfassen diejenigen der Norm ISO 3166-1, zu der souveräne Staaten und abhängige Gebiete gehören. Größtenteils nicht anerkannte Staaten, die nicht in ISO 3166-1 enthalten sind, werden in der Rangliste aufgeführt, jedoch nicht mit einer Rangnummer versehen. Die Gebiete dieser weitgehend nicht anerkannten Staaten sind in manchen Fällen auch in den Gebieten der Staaten enthalten, die dasselbe Gebiet beanspruchen.

Liste 
Die Liste sortiert nach folgenden drei Messweisen von Fläche.
 Fläche (Gesamt): Ist die Gesamtfläche, die sich aus der Addition von Landfläche und Wasserfläche ergibt
 Fläche (Land): Das gesamte Gebiet innerhalb der Landesgrenzen ohne Wasserflächen (mit Küstengebieten und Inseln).
 Fläche (Wasser): Die Summe aller von Wasser bedeckten Flächen innerhalb der Landesgrenzen (Seen, Flüsse, Wasserreserven). Interne Küstengewässer wie Buchten werden in manchen Fällen mitgezählt.

Die Fläche eines Landes ist nicht mit der ausschließlichen Wirtschaftszone zu verwechseln, denn Hoheitsgewässer zählen nicht zur Fläche.

Alle Angaben beruhen auf Daten des CIA World Factbook.

Siehe auch 
 Liste der Staaten der Erde
 Liste von Staaten und Territorien nach Bevölkerung
 Liste von Staaten und Territorien nach Bevölkerungsentwicklung
 Liste von unterstaatlichen Verwaltungseinheiten nach Fläche

Weblinks

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Flache